Ливица:
 Ливица — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение Идрица
 Ливица — река в России, протекает в Новгородской, Тверской и Ленинградской областях.
 Ливица — река в России, протекает в Себежском районе Псковской области.